Гай Антоний:
 Гай Антоний (проконсул)
 Гай Антоний Гибрида
Антонии